Костянтинівська батарея (Севастополь) — фортифікаційна споруда в Севастополі.
 Костянтинівська батарея — історична фортифікація у Миколаєві.